Hungama est le nom de plusieurs sociétés indiennes :
 , un site web promotionnel ;
 dont dépend Hungama Mobile ;
 Hungama TV, une chaîne de télévision indienne pour la jeunesse.

 Hungama est aussi le titre de plusieurs films :
  sorti en 1971 ;
  sorti en 2003 ;
  sorti en 2005.